Calisto (ou Calixto) foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 São Calisto I - (217?-222?)
 Papa Calisto II - (1119-1124)
 Papa Calisto III - (1455-1458)
 Antipapa Calisto III (1168-1178).

Ver também 
 

Desambiguação